

Маховка — село, Пуховицький район, Мінська область

Маховка — присілок, Нікольський район, Пензенська область
 Маховка — село, Сорочинський міський округ, Оренбурзька область